Theia (mythologie) of Dione, een koningin uit de Griekse mythologie
Dione (geslacht), een geslacht van vlinders
Dione (voornaam), een meisjesnaam
Dione (maan), een maan van de planeet Saturnus
Dione (artiest), een hardcore artiest